Burra può riferirsi a:
Burra, città dell'Australia Meridionale
Burra, gruppo di due isole delle Shetland, in Scozia